Tony Martin puede referirse a:
 Tony Martin (1985-), ciclista alemán;
 Tony Martin (1957-), cantante británico de heavy metal y miembro de Black Sabbath;
 Tony Martin (1953-), actor australiano; o
 Tony Martin (1913-2012), cantante y actor estadounidense.